Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres D et T.

Codes 
 DT, TAAG Angola Airlines (code AITA)
 DT, Détroit, États-Unis

Sigles, symboles, et abréviations 
 DT, abréviation pour Directeur technique 
 DT, delirium tremens
 DT, douleur thoracique (dans le cadre de crise d'angor, d'infarctus du myocarde).
 DT, abréviation pour le dinar tunisien, monnaie de la Tunisie
 DT, abréviation pour “Deep Throat” (traduit en “gorge profonde”)
 DT, direction territoriale (élément de la structure de certains ministères québécois)
 DT, abréviation pour déchéance du terme
 DT, Deutsche Telekom
 DT, le groupe Dream Theater
 DT, le chanteur canadien Devin Townsend
 DT, pour defensive tackle
 dt, quantité infinitésimale en mathématiques, notation utilisée pour indiquer la variable d'une intégration.
 DT, Dark Tranquillity, groupe de death metal mélodique suédois originaire de Göteborg.
 DT, Déclaration de projet de Travaux, dans le règlement de voirie, en France.
 Dt, une abréviation pour le Deutéronome dans la Bible.
 DT, abréviation de la marque de vêtements du rappeur Rohff Distinct.
dt , abréviation de delta temps en Physique-Chimie
DT, dithionite

Code